Касто́ровое масло («касто́рка», масло клещевины, ) — растительное масло, получаемое из растения клещевина обыкновенная, смесь триглицеридов рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот. Касторовое масло не высыхает, не образует плёнки. Большую его долю (80 %) составляют глицериды вязкой рицинолевой кислоты, содержащей только одну ненасыщенную связь углерод-углерод. Остальное приходится на глицериды линолевой и олеиновой кислот. Название заимствовано от , которое, в свою очередь, произошло от английского названия клещевины — . По одной из версий, оно появилось ввиду того, что масло данного растения стали использовать как замену кастореуму.

Физико-химическая характеристика 
Молекулярная формула: C3H5(C18H33O3)3. Прозрачная или слегка желтоватая жидкость (tзамерзания = −16 °C), густая и вязкая. Запах слабый, вкус своеобразный.

Ненасыщенные соединения под действием кислорода воздуха и света окисляются. Продукты окисления инициируют полимеризацию ненасыщенных соединений — так происходит, например, в подсолнечном масле. В касторовом же содержание двойных связей невелико, его компоненты не полимеризуются.

Регистрационный номер CAS: 8001-79-4.

Получение 

Касторовое масло получают из семян клещевины путём холодного прессования. Плоды клещевины, из которых отжимают касторовое масло, больше чем наполовину состоят из растительных жиров, они содержат также около 15-20 % белковых веществ. Для нужд фармацевтической промышленности применяется рафинирование касторового масла.

Применение

Химическая промышленность 
Касторовое масло используется для получения алкидных и эпоксидных смол, ализаринового масла, энантового альдегида, себациновой и ундециленовой кислот. Используется как полиол в реакции получения полиуретанов.

Смазочные материалы 
В качестве смазочного масла касторовое имеет ряд преимуществ по сравнению с минеральными маслами: широкий диапазон рабочих температур (Tзамерзания=-16, Tвспышки=275 °C), нерастворимость в нефтепродуктах, нетоксичность, неагрессивность по отношению к большинству пластмасс. Основными недостатками, ограничивающими применение этого вещества в качестве смазочного материала, являются его быстрая окисляемость и низкая теплопроводность.

На заре развития авиации касторовое масло использовалось как моторное масло для поршневых авиационных двигателей. В настоящее время имеет применение в авиамоделизме в системе смазки калильных и компрессионных двигателей.

Используется для смазки деталей машин в пищевой промышленности и как компонент пластичных смазок (например, «ВНИИНП-291», «Бензиноупорная»).

Жидкости для гидроприводов 
В прошлом широко были распространены жидкости на касторовой основе для гидроприводов тормозов автомобилей. Состояли из смеси равных долей касторового масла и спирта. Жидкость ЭСК — этиловый спирт и касторовое масло, БСК — бутиловый спирт и касторовое масло.

Первая давно не производится, так как имеет низкую температуру кипения и содержит легко отделяемый этиловый спирт. Имела хождение до 1950-х годов.

Вторая используется в тормозных системах только с барабанными тормозными механизмами (грузовиков и легковых автомобилей старых моделей, например, ГАЗ-24). Характеризуется высокой стойкостью, не гигроскопична, не агрессивна для резиновых деталей, обладает смазывающими и антикоррозийными свойствами. В США аналогичные жидкости выпускались (и выпускаются в наши дни для антикварных автомобилей) по стандарту DOT-2.

Медицинское применение 
Известное слабительное средство. При приёме внутрь в тонком кишечнике расщепляется липазой, в результате чего образуется рицинолевая кислота, вызывающая раздражение рецепторов кишечника (на всем его протяжении) и рефлекторное усиление перистальтики. Эффект после использования слабительного наступает не сразу, а после нескольких часов.

Принудительное кормление жертвы касторкой широко применялось итальянскими фашистами как метод издевательства над своими политическими противниками.

Касторовое масло применяется как средство для укрепления волос.

Касторовое масло является основой ряда мазей и бальзамов (в том числе мази Вишневского).

Полиоксиэтиленовое производное касторового масла известно также как «этокас» и «кремофор» (Etocas торговое наименование CRODA, доступен в суперочищенной “Super Refined” форме для парентеральных лекарственных средств; (Cremophor EL как товарная марка BASF, ныне с повышенной очисткой перебрендирован в Kolliphor EL), поверхностно-активное вещество, используемое для солюбилизации малорастворимых субстанций. Среди его использований — «Таксол» и «Таксотер», наиболее применяемые лекформы противораковых лекарств паклитаксела и доцетаксела с годовыми продажами каждого из них в несколько миллиардов долларов.

При этом было показано, что длительное использование мази Вишневского для лечения хронических кожных язв, ран или ожогов можно связать с повышенным риском рака кожи, гематологических и других заболеваний, а кремофор в противораковых лекарствах добавляет собственную аллергенность к побочным эффектам субстанций. Ведется множество исследований, направленных на замену носителей на основе касторового масла более безопасными.

Пищевая промышленность 
В пищевой промышленности касторовое масло может использоваться в качестве разделяющего агента. Зарегистрировано в качестве пищевой добавки E1503. Для его применения в этом качестве на территории России требуется дополнительное разрешение Института питания РАМН.

В быту 
Касторовое масло — одно из известных масел, которое не высыхает с годами и не боится морозов. Касторовое масло незаменимо для ухода за изделиями из гладкой кожи: обувью, одеждой, шорными изделиями  Оно хорошо впитывается, не загустевает со временем, придаёт коже гибкость и водоотталкивающие свойства, восстанавливает её, если она пересохла. Оптимально применение касторового масла в смеси с льняным маслом и пчелиным воском в пропорции 8:1:1.

Примечания

Литература 
 
«Многие приглашенные, в особенности из местной знати, накануне торжественного дня большими порциями принимали касторку: мужчины – чтоб приготовить пищеварительные органы к наибольшему поглощению вкусной пищи, женщины, кроме этой цели, руководились и другой: по их наблюдениям, касторка придает особый блеск очам.» В. Я. Шишков // Угрюм-река, 1933г., Глава VI, часть седьмая.

Ссылки 
 

Растительные масла
Слабительные средства
Пищевые добавки
Антифрикционные материалы
Косметические вещества
Триглицериды